Asker Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 1889. Sua sede fica em Asker.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1889
Clubes de futebol da Noruega